Jochon-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Jochon-dong, Gunsan, stadsdel i Gunsan, Norra Jeolla, 
 Jochon-dong, Jeonju, stadsdel i Jeonju, Norra Jeolla,